Kabinett Hasler steht für folgende liechtensteinische Regierungen: